«Сокровище нации» () — американский приключенческий фильм 2004 года режиссёра Джона Тартелтауба, снятый компанией Walt Disney Pictures.
Действие фильма происходит в США, где в поисках затерянного сокровища главные герои похищают Декларацию независимости США, обнаруживают ключи и подсказки, ведущие их по пути тамплиеров и масонов.

Сюжет 
Главный герой фильма — Бенджамин «Бен» Франклин Гейтс, чья семья верит в легенду о фантастическом сокровище, спрятанном отцами-основателями США. В наши дни Бен со своим другом Райли Пулом просят помощи богатого охотника за сокровищами Иэна Хау, чтобы найти ключи, ведущие к сокровищу.

Первым ключом, переданным Бену его дедом по наследству от Чарльза Кэрролла, одного из последних хранителей, была фраза «Секрет хранит Шарлотта».

Используя карты водных течений и замёрзших вод, за северным полярным кругом группа обнаруживает обломки старого корабля под названием «Шарлотта». Внутри Бен находит древнюю курительную трубку, на мундштуке которой замаскирован барельеф печати. Разгадав послание, Бен приходит к выводу, что следующий ключ находится на обратной стороне Декларации независимости. Иэн готов ради сокровищ выкрасть Декларацию и после перепалки с Беном поджигает рассыпавшийся порох и взрывает корабль, полагая, что Бен погибнет.

Когда Бен и Райли наконец возвращаются в США, они пытаются предупредить власти о планах Иэна, но им никто не верит. Доктор Абигейл Чейз, работающая в Национальном управлении архивов также не относится к предупреждениям всерьёз. Бен решает выкрасть Декларацию сам, дабы она не досталась Иэну.

Во время вечеринки по поводу годовщины подписания Декларации Бену и Райли удаётся выкрасть Декларацию из-под носа соперника. Абигейл, заподозрившую неладное, приходится посвятить в планы. Скрываясь от агентов ФБР, Бен отправляется домой к своему отцу. Используя фен и сок лимона, на обратной стороне Декларации находят ещё один ключ. Бен догадывается, что для разгадки кода необходимо изучить письма, когда-то написанные Бенджамином Франклином в газету под псевдонимом Сайленс Дугуд ().

Бен, Абигейл и Райли направляются во Франклинский институт в Филадельфии, где находятся оригиналы писем. Декодированное послание направляет их к Колоколу Свободы, то есть к Залу Независимости, где они находят особые бифокальные очки, созданные Франклином. Надевая очки, Бен распознаёт новые надписи на Декларации. Но по их следу идут Иэн и его люди. После погони за Беном и его друзьями Иэну удаётся заполучить документ, но не очки.

Бена ловит агент ФБР Питер Седаски, и он убеждает Бена договориться о встрече с Иэном в Нью-Йорке, чтобы вернуть Декларацию. Бен соглашается, но Иэн устраивает его побег прямо с палубы авианосца «Неустрашимый» в реку Гудзон.

Бен вынужден помочь Иэну в поисках сокровища, так как узнаёт, что люди Иэна похитили его отца, Абигейл и Райли. Новые подсказки ведут их в Церковь Троицы на Уолл-Стрит, а затем вниз по шахте глубоко под землю, где они обнаруживают огромную подземную галерею. Во время спуска один из людей Иэна наступает на ветхую доску и, провалившись в пропасть, погибает. Там поиски сокровищ заходят в тупик. Разгневанный Иэн требует ещё один ключ от Бена. Отец Бена быстро придумывает подсказку, направляя Иэна по ложному пути в церковь в Бостоне. Иэн с одним из своих людей поднимается из шахты, намеренно оставляя остальных в западне подземного лабиринта.

После ухода Иэна Бен объясняет, что должен быть ещё один выход, находящийся в комнате сокровищ. Они обнаруживают при помощи курительной трубки тайный проход в настоящий зал сокровищ, полный золотых статуэток, древнейших артефактов Египта, Рима, Британии, даже скрижалей из Александрийской библиотеки. Райли обнаруживает спасительный выход, ведущий обратно в церковь. Вызвав ФБР, Бен обнаруживает, что агент Седаски является масоном. Но он не пытается скрыть сокровище, и Бен предлагает распределить его по музеям мира. Бен убеждает Седаски, что Абигейл непричастна к похищению Декларации, и просит, чтобы заслуга в открытии сокровищ принадлежала всей семье Гейтс и Райли Пулу. Седаски благодарит Бена, но утверждает, что «кого-то всё-таки придётся посадить» за кражу Декларации. По указке Бена Иэна арестовывают в Бостоне при попытке проникнуть в церковь.

Правительство США предлагает Бену и его друзьям 10 % от стоимости сокровищ, но Бен считает, что и одного процента (приблизительно 100 млн долларов), поделённого вместе с Райли, вполне достаточно.

В ролях

Саундтрек 
 National Treasure Suite (3:17)
 Ben (4:03)
 Finding Charlotte (1:05)
 Library of Congress (2:27)
 Preparation Montage (4:53)
 Arrival at National Archives (1:55)
 The Chase (4:22)
 Declaration of Independence (1:43)
 Foot Chase (3:34)
 Spectacle Discovery (3:18)
 Interrogation (4:30)
 Treasure (3:38)

Восприятие и критика 
Фильм получил довольно нейтральные отзывы критики, как о картине с вполне предсказуемым повествованием и концовкой. На экране «будет показано ровно столько насилия, сколько не отпугнёт семейного зрителя». Многие критики отмечали, что сюжет фильма напоминает роман Код да Винчи. Критик Роджер Эберт назвал центральную сюжетную линию абсурдной — «неужели отцы-основатели могли задумать такую цепочку ключей и рассчитывать, что её кто-нибудь пройдёт до конца?». Критик Мик Ласаль из San Francisco Gates отозвался о «Сокровищах нации» так: публике понравится картина, если она чуть лучше, чем плохая.

Другие критики, однако, называют развитие сюжета картины «очень сложным и весьма занимательным». Также отмечается актёрская работа Николаса Кейджа. Стелла Парамайкл (BBC) отозвалась положительно также и об игре Джастина Барты, однако отметила, что ряд персонажей изображён слишком гротескно, а фильм в целом вряд ли запомнится зрителям надолго.

Фильм оказался вполне успешен в прокате, собрав 173 млн долларов в США и 347,5 млн долларов в мировом прокате.

Премии и номинации 
 2005 премия Сатурн
 лучший экшн-фильм
 лучшая актриса второго плана (Дайан Крюгер)
 2005 — премия Teen Choice Awards
 лучший экшн-фильм
 2005 — премия «Молодой актёр»
 лучший семейный фильм
 лучший молодой актёр второго плана (Хантер Гомес)

Продолжение 

Хотя изначально создатели не планировали продолжения, популярность фильма изменила их мнение. Съёмки сиквела начались в 2005 году. Предпремьерный показ фильма «Сокровище нации: Книга тайн» состоялся 13 декабря 2007 года в Нью-Йорке. Мировая премьера состоялась 21 декабря того же года, в России фильм вышел на экраны 27 декабря 2007 года.

После финансового успеха двух первых картин были запланированы съёмки третьего фильма серии, однако, режиссёр Джон Тёртелтауб высказал мнение, что фильм появится не ранее 2011 года.
В 2017 году продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что сценарий третьей части готов, но он не устраивает компанию Дисней.

Примечания

Ссылки 

Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы Джона Тёртелтауба
Диснеевские фильмы
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы США 2004 года
Фильмы, спродюсированные Джерри Брукхаймером
Фильмы Walt Disney Pictures